Racovița a következő romániai települések román neve:
 Racovița Argeș megyében
 Racovița Brăila megyében
 Racovița Dâmbovița megyében
 Racovița Dolj megyében
 Racovița Gorj megyében
 Racovița Olt megyében
 Rákovica Szeben megyében
 Rakovica Temes megyében
 Racovița Vaslui megyében 
 Racovița Vâlcea megyében (községközpont)
 Racovița Vâlcea megyében (Budești községben)

Lásd még
Emil Racoviță